Corbara (Corsica), gemeente in het Franse departement Haute-Corse
 Corbara (Orvieto), plaats (frazione) in de Italiaanse gemeente Orvieto
 Corbara (Salerno), gemeente in de Italiaanse provincie Salerno